Соревнования по футболу на Дальневосточных играх 1927 прошли с 27 по 31 августа в китайском городе Шанхай. Участниками турнира были три сборные — Китайская Республика, Филиппины и Япония. Победителем в седьмой раз подряд стала сборная Китайской Республики.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте rsssf.com 

Футбол на Дальневосточных играх